

Carriera

Club
Ha esordito nel 2009 nell'Auckland City per poi trasferirsi nel 2010 al Waikato Hamilton FC.

Nazionale
Nel 2011 viene convocato nell'Under-20 per prendere parte al campionato mondiale di calcio Under-20.

Note

Collegamenti esterni